Руски може да се отнася до:

 Русия – за неща от, на или свързани с Русия
 руснаци – народ, основно население на Русия
 руски език – език, възникнал в Русия